Gare d'Edmundston (Canadien National)
 Gare d'Edmundston (Canadien Pacifique)